Saint-Castin steht für:
 Saint-Castin, Gemeinde im französischen Département Pyrénées-Atlantiques

Personen:
 Jean-Vincent d’Abbadie de Saint-Castin (1652–1707), französischer Offizier und Sagamore der Penobscot